István Mészáros se poate referi la:
 István Mészáros (canoist), canoist maghiar care a concurat la mijlocul anilor 1950
 István Mészáros (profesor) (1930-2017), profesor britanic de filozofie marxistă, născut în Ungaria
 István Mészáros (fotbalist născut în 1899), fotbalist maghiar
 István Mészáros (fotbalist născut în 1980), fotbalist maghiar
 István Mészáros (halterofil), halterofil maghiar, vezi Ungaria la Jocurile Olimpice de Vară din 1992

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane